Faber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederik Faber
 Theol Faber